Monolocale – tipologia di appartamento

Musica 
 Monolocale – singolo di Francesca Michielin del 2020
 Monolocale – singolo di Galeffi del 2020